Le Scalp du vénérable est le deuxième album de la série de bande dessinée Trolls de Troy.

 Sortie : juin 1998

Synopsis 

Pour délivrer les survivants de l’attaque de leur village, Teträm le troll et sa fille adoptive Waha doivent se procurer une mèche de cheveux du vénérable Rysta Fuquatou, responsable de ce désastre. Mais le vénérable est chauve...Waha et Teträm vont devoir se rendre à Eckmül et traquer le plus haut personnage du conservatoire au cœur même du bâtiment millénaire. Ils ont pour les aider deux nouveaux compagnons : le demi-troll et la coiffeuse Trolanne.

Voir aussi 

Bande dessinée de fantasy
Album de bande dessinée sorti en 1998
Trolls de Troy
1998 en fantasy